Dzhebel kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Dzjebel, kommun, Kardzjali, 
 Dzjebel, ort, Kardzjali, Obsjtina Dzjebel, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar